Doppelmotor steht für:

 Zwillingsmotor, ein Elektromotor mit zwei Ankerwellen in einem gemeinsamen Statorgehäuse
 Tandemmotor, ein Elektromotor mit zwei Anker auf einer gemeinsamen Antriebswelle in einem gemeinsamen Statorgehäuse
 Flugmotor, der aus zwei unabhängig voneinander betriebenen Motoren besteht